X30 oder X 30 steht für:
 Jinbei X30, chinesisches Auto
 Toyota Corona Mark II (X30), japanischer Autotyp der 3. Generation, siehe Toyota Corona Mark II #Toyota Corona Mark II (X30)
 Puch X 30, österreichisches Mofa
 IAME X30, Seniorenklasse bei Karts

X-30 steht für:
 Rockwell X-30, US-amerikanisches Raumflugzeug-Projekt

Siehe auch:
 XXXX

Abkürzung